Коношенко Руслан Сергійович (1983—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Котов-Коношенко Юхим Омелянович (? — не раніше 1919) — громадський діяч часів Російської імперії, голова Харківського відділу Союзу Російського Народу.